Бринкман, также Бринкманн () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 
 Бринкман, Альфред (1891—1967) — немецкий шахматист.
 Бринкман, Арсений Игоревич (род. 2000) — российский хоккеист.
 Бринкманн, Вернер (род. 1946) — немецкий юрист.
 
 Бринкман, Дирк (род. 1964) — немецкий хоккеист на траве, двукратный серебряный призёр летних Олимпийских игр 1984 и 1988 годов.
 Бринкман, Джозеф (1901—1960) — американский пианист и музыкальный педагог.
 Бринкман, Карл — немецкий социолог и экономист.
 Бринкман, Карл Густав фон — шведский государственный деятель и поэт.
 Бринкманн, Патрик (род. 1966) — шведско-немецкий бизнесмен.
 Бринкман, Райнхольд (1934—2010) — немецкий музыковед.
 Бринкман, Рольф Дитер (1940—1975) — немецкий писатель.
 Бринкман, Свен (род. 1975) — датский профессор психологии.
 Бринкман, Томас (род. 1968) — немецкий хоккеист на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1988 года.
 Бринкманн, Юстус (1843—1915) — германский искусствовед.
 Бринкманн, Энрике (род. 1938) — испанский художник.

См. также 
 Число Бринкмана